François de Rose peut désigner :
 François de Rose, marquis de Provenchère (1623-1704) ;
 François de Tricornot de Rose (1910-2014), diplomate français.